Красный Маяк — посёлок в Смоленском районе Алтайского края. Входит в состав Верх-Обского сельсовета.

География 
Расположен на левом берегу реки Змейка вблизи впадения ее в реку Каменка.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)